О́льга И́горевна Ко́посова (род. 28 марта 1970, Москва, СССР) — российская актриса, наиболее известная по роли Галины Рогозиной в телесериале «След».

Биография 
Ольга Копосова родилась в 1970 году в Москве. С детства увлекалась спортом (баскетбол) и любила петь. Окончила Московский музыкальный колледж.

Начала сниматься в кино в 1988 году, в фильме «Неприкаянный». На выпускном вечере в спортивной школе, где она занималась баскетболом, была приглашена на «Мосфильм» для эпизодической роли (вместе с некоторыми девочками команды). После съёмок в нескольких эпизодах ей предложили встать на учёт на «Мосфильме». Ольга пыталась поступить в ВТУ им. Б. Щукина, но не прошла творческий конкурс, а в ГИТИС на музыкальное отделение её не взяли по возрасту.

После этой неудачи Ольга Копосова поступила в Московский Музыкальный колледж, где преподавали актёрское мастерство и сценическую речь, и проучилась с 1989 по 1993 год. Также Ольга продолжала сниматься в эпизодических ролях и многому училась у актёров. Помогало ей и спортивное прошлое: спортивные навыки не раз пригодились на съёмочной площадке.

В 2007 году роль Галины Рогозиной в сериале «След» приносит ей большую популярность.

Личная жизнь 
У актрисы есть сестра-близнец Анна.

Почти десять лет Копосова была замужем за Владленом Гореликом, свадьба состоялась в 1998 году, в 1999 году у них родился сын Глеб. Весной 2008 года развелись.

Фильмография 
 1989 — Я в полном порядке — девушка в Доме туриста
 1989 — Неприкаянный — девушка на дискотеке
 1989 — Закон — наложница Берии
 1990 — Секс и перестройка (Франция) — девушка в такси
 1992 — Сумасшедшая любовь — медсестра
 1992 — Казино — Джейн
 1992 — Танцующие призраки — эпизод
 1993 — Чёртовы куклы — Обри
 1993 — Убийца — Ира-гримёр
 1993 — Месть шута — Маддалена
 1996 — Барханов и его телохранитель — девушка Шефа
 1998 — Сочинение ко Дню Победы — секретарша
 1998 — Игра в браслетах — жена хозяина судна
 1999 — Женщин обижать не рекомендуется — официатка
 2000 — Новый год в ноябре — секретарша
 2001 — Курортный роман — Марина, модель (серия «Школа выживания»)
 2001 — Next — Алёна, секретарша банкира
 2006 — В ритме танго — гостья
 2006 — 2011 — Счастливы вместе — Анжелика Максимовна, тренер группы поддержки
 2007 —  — След — полковник Галина Николаевна Рогозина, руководитель ФЭС МВД России
 2012 — Свидание — жена Молоха

Клипы 
 1994 — Дюна — Борька-бабник — «Королева» (женщина-клиентка автомастерской)

Примечания

Ссылки 
 Ольга Копосова: «След» — это подарок судьбы!
 Ольга Копосова на сайте bestactor
 Ольга Копосова на сайте kinomania
 Ольга Копосова на сайте rusakters
 Ольга Копосова на сайте vokrug
 Ольга Копосова на сайте ruskino
 Ольга Копосова. Судьба человека с Борисом Корчевниковым